Wertschöpfung steht für:

 Wertschöpfung (Wirtschaft), materielle Wertschöpfung im Sinne von Wertsteigerung
 Wertschöpfung (Ethik), ideelle Wertschöpfung im Sinne einer ethischen Leistung